Die Abkürzung CVD steht für:
 Cardiovascular disease, englisch für Herz-Kreislauf-Erkrankung
 Kardiovaskulärer Drift, Phänomen des Herz-Kreislauf-Systems
 Cheerleadervereinigung Deutschland
 China Video Disc, ein Datenträgerformat zur Speicherung von Filmen und Videos
 Commercial Vehicle Division, Nutzfahrzeugabteilung
 Cranio-Vertebrale Dysfunktion, Sammelbegriff für Erkrankungen des Kauapparates
 chemical vapour deposition, englisch für chemische Gasphasenabscheidung, ein Beschichtungsverfahren 
 Christlicher Volksdienst, siehe Christlich-Sozialer Volksdienst

Die Abkürzung CvD steht für:
 Christian-von-Dohm-Gymnasium, ein allgemeinbildendes Gymnasium in Goslar, Niedersachsen.
 Chef vom Dienst in Redaktionen

Abkürzung